Из венгерской части Австро-Венгрии на летних Олимпийских играх 1900 было 17 спортсменов в четырёх видах спорта. Команда заняла 11-е место в общекомандном медальном зачёте.

Медалисты

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Лёгкая атлетика

Плавание

Спортивная гимнастика

Фехтование

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты Игр 
 Официальный протокол игр 

Страны на летних Олимпийских играх 1900 года
1900-е годы в Венгрии